El barranc de les Moles és un barranc que pertany a l'actual terme de Gavet de la Conca, dins de l'antic municipi d'Aransís.

Es forma a prop del poble de Sant Martí de Barcedana, a les Moles, per la unió del barranc de Palomer, la llau de Sant Miquel, el torrent de la Font del Castell i el barranc del Mas. Des d'aquest lloc davalla cap al sud-oest i s'aboca a la llau de Garjó als Terrers de les Moles.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Moles